Dayne ist der Familienname folgender Personen:

 Bella Dayne (* 1988), deutsche Schauspielerin, deutsche Schönheitskönigin, Miss Germany 2006
 Taylor Dayne (* 1962), US-amerikanische Pop- und Dancesängerin

Siehe auch:
 Daine
 Dain